Херсо́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Херсонская улица — улица в Астрахани.
 Херсонская улица — улица в Калининграде.
 Херсонская улица — улица в Москве.
 Херсонская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Херсонская улица — улица в Новороссийске.
 Херсонская улица — улица в Новосибирске.
 Херсонская улица — улица в городе Самаре.
 Херсонская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Херсонская улица — улица в Днепре.
  — улица в Киеве.
 Херсонская улица — улица в Луганске.
  — улица в Никополе.
 Херсонская улица — улица в Харькове.
 Херсонская улица — прежнее название Центрального проспекта в Николаеве Николаевской области.
 Херсонская улица — прежнее название улицы Пастера в Одессе.
 Херсонская улица — историческое название улиц Ивана Приходько и Лейтенанта Покладова в Кременчуге Полтавской области.

См. также 
 Херсонский проезд